Eugène Baudin peut faire référence à : 
 Eugène Baudin, homme politique et céramiste français, député du Cher au  ;
 Eugène Baudin, peintre, aquarelliste et pastelliste français.